Ла Аурора, Гранха има више значења:

 Ла Аурора, Гранха (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Аурора, Гранха (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику